Mąkoszyce (gromada w powiecie brzeskim)
 Mąkoszyce (gromada w powiecie ostrzeszowskim) (kępiński / ostrzeszowski)